John Hosking est un nom pouvant désigner:

 (1854-1928), juge néo-zélandais de la Cour suprême
 (1805-1882), homme politique de la colonie de Nouvelle-Galles du Sud

Voir aussi 

Hosking, John